Keraton (Surakarta) –
 Keraton (Yogyakarta) –

Zobacz też